Чемпіонат Північної Ірландії з футболу 2009—2010 — 109-й сезон чемпіонату Північної Ірландії з футболу. Чемпіоном став Лінфілд.

Клуби

Перший раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

Примітки: 
1. Клуб Портадаун взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2010—2011 як фіналіст Кубку Північної Ірландії 2009—2010.

Позначення:

Результати

Втішний раунд 

Позначення:

Результати

Бомбардири

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|11/14 травня 2010

|}

Посилання 
 Чемпіонат Північної Ірландії на soccerway 
 Чемпіонат Північної Ірландії на rsssf 

2009—2010
Північна Ірландія
Північна Ірландія